Назарьевский сельсовет

 Назарьевский сельсовет — в Верейском (1929—1959), Можайском (1963—1965) и Наро-Фоминском (1959—1963, 1965—1994) районах Московской области
 Назарьевский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области
 Назарьевский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (до 1939)